Nighthawks (film), Amerikaanse actiefilm met Sylvester Stallone en Rutger Hauer uit 1981
 Nighthawks (schilderij), schilderij van Edward Hopper uit 1942
 Nighthawks (jazzband), een Duitse NuJazz-groep